Brem ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Brem (1930–2016), deutscher katholischer Pfarrer
 Andrea Brem (* 1963), österreichische Sozialarbeiterin, Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser
 Beppo Brem (1906–1990), deutscher Schauspieler
 Bonaventura Brem (1755–1818), deutscher Geistlicher
 Eva-Maria Brem (* 1988), österreichische Skirennläuferin
 Gottfried Brem (* 1953), deutscher Tierzüchter und Hochschullehrer
 Hans Ludwig Brem (1559–1624), deutscher Buchdrucker
 Hermann Brem (* 1961), deutscher Politiker (Grüne)
 Ilse Brem (* 1945), österreichische Lyrikerin und Schriftstellerin
 Luitgard Brem-Gräser (1919–2013), deutsche Psychologin
 Hildegard Brem (* 1951), österreichische Zisterzienserin, Äbtissin und Priorin
 Marty Brem (* 1959), österreichischer Musiker und Modeschöpfer
 Nikolaus Brem (1877–1957), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Rolf Brem (1926–2014), Schweizer Bildhauer, Zeichner und Grafiker
 Rudolf Waldemar Brem (1948–2016), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Brem (* 1977), deutscher Behindertensportler

Brem ist Name und Namensbestandteil einer Gemeinde und von Orten:

 Brem (Südtirol), Ort in Südtirol
 Brem (Unterwössen), Dorf in der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brem-sur-Mer, Gemeinde im Arrondissement Les Sables-d’Olonne, Département Vendée, Frankreich 

Brem steht außerdem für:
 Brem, ein indonesischer Reiswein

Siehe auch: 

 Brehm (Begriffsklärung)
 Bräm (Begriffsklärung)
 Braem (Begriffsklärung)
 Bremm (Begriffsklärung)
 Bremen (Begriffsklärung)